Холоцен е геоложка епоха, която започва в края на плейстоцена, (преди около 12 хил. години при 14С датиране) и продължава до наши дни. Холоцен е част от периода кватернер. Името му идва от гръцката дума ὅλος (хилос, изцяло или цял) и καινός (каинос, нов), което означава „изцяло скорошен“. Той се идентифицира като топъл период, известен като MIS 1 и въз основа на това може да се счита за междуледников в ледниковия период. Холоцена също така включва в себе си разпространението на човешкия вид в целия свят и цялата писмена човешка история.

Общи данни 
Общоприето е, че холоценът започва преди около 12 хил. години. Този период следва последния ледников период (регионално известен на Уисконсински ледников период, Балтийско-скандинавски ледников период, или Висла ледена). Холоценът може да бъде разделен на пет времеви интервала или хронозони, въз основа на климатичните колебания:
 Пребореал (10 – 9 хил. г.),
 Бореал (9 – 8 хил. г.),
 Атлантик (8 – 5 хил. г.),
 Суббореал (5 – 2,5 хил. г.)
 Субатлантик (2,5 хил. г. – )

Източници 

Геология
Геохронологична скала